La 1. Lig 1991/92 fue la 34.ª temporada del fútbol profesional en Turquía.

Tabla de posiciones

Enlaces externos 
 RSSSF 

Temporadas de la Superliga de Turquía
Fútbol en 1991
Fútbol en 1992
Deporte en Turquía en 1991
Deporte en Turquía en 1992